Sezon 2014/2015 rozgrywek I ligi hokeja na lodzie trwał od 10 września 2014 roku do 22 marca 2015 roku. Była to 59. edycja drugiego poziomu rozgrywek hokejowych w Polsce. Drużyny walczą w niej o mistrzostwo I ligi.

W sezonie 2014/2015 występowało dziewięć klubów, o jeden więcej niż w poprzednim. Beniaminkiem są drużyny MH Automatyka PKH Stoczniowiec 2014 Gdańsk i Zagłębie Sosnowiec. W trakcie trwającego sezonu, 23 października 2014 roku do ligi został włączony zespół PPWSZ Podhale Nowy Targ. W związku z dołączeniem nowego klubu zmieniono terminarz spotkań.

Drużyny 

Po zakończeniu sezonu 2013/2014 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Mistrzostwo I ligi zdobył Naprzód Janów, który pokonał w finale Orlik Opole. Oba kluby zostały przyjęte do rozgrywek Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2014/2015.

Zgłoszenia klubów 
W sierpniu 2014 roku licencje na występy w I lidze otrzymały kluby: MH Automatyka PKH Stoczniowiec 2014 Gdańsk, UKH Dębica, HUKS Legia Warszawa, Nesta Toruń, HK Zagłębie Sosnowiec, 1928 KTH Krynica. W trakcie trwającego sezonu, 23 października 2014 do ligi został włączony zespół PPWSZ Podhale Nowy Targ, stanowiący zaplecze klubu MMKS Podhale Nowy Targ.

Informacje o klubach

Składy drużyn 

Legenda:
      = Zawodnik dołączył do klubu w trakcie sezonu      = Zawodnik odszedł z klubu w trakcie sezonu

Sezon zasadniczy 
Terminarz sezonu zasadniczego na nowy sezon rozgrywek I ligi opublikowano 28 sierpnia 2014 roku. Po włączeniu do sezonu drużyny z Nowego Targu nastąpiła zmiana terminarzu. Sezon zasadniczy rozpoczął się 18 października 2014. Każda z drużyn rozegrała po 32 spotkań (4 serie po 8 spotkań). Ostatnie spotkania tej fazy rozgrywek zostały rozegrane 1 marca 2015 roku.

Terminarz i wyniki

Tabela 

Legenda: Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone,       = Awans do Play-off

Faza play-off 
Faza play-off rozpoczęła się 8 marca 2015. W jej pierwszej rundzie odbyły się półfinały (pary złożone z drużyn uplasowanych w sezonie zasadniczym na miejscach 1 i 4 oraz 2 i 3).

Przypisy 

I liga polska w hokeju na lodzie
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie